Cet article relate le parcours de l’équipe des Pays-Bas de football lors de la Coupe du monde organisée au Brésil du 12 juin au .

Préparation de l'événement

Contexte 
La Coupe du monde de la FIFA est la plus prestigieuse compétition de football. En 2014, la  se déroule au Brésil, pour la première fois depuis 1950. Les éliminatoires de zone européenne opposent 53 nations dispersées dans huit groupes de six et un groupe de cinq, dans des matchs aller-retour. Seulement 13 de ces pays se qualifient pour la phase finale qui sont les équipes ayant terminé première de leur groupe (soit 9) et les 4 vainqueurs des barrages ayant opposé les huit meilleurs seconds tandis que le neuvième est éliminé.

Après l'élimination au premier tour de l'Euro 2012, Bert van Marwijk quitte ses fonctions de sélectionneur de l'équipe des Pays-Bas de football malgré le fait qu'il ait porté son pays jusqu'à la finale de la Coupe du monde de 2010. Il est remplacé le  suivant par Louis van Gaal, qui avait déjà été sélectionneur de 2000 à 2001.

Les Pays-Bas débutent les éliminatoires pour la Coupe du monde 2014 le  par une victoire face à la Turquie (2-0 buts de Robin van Persie et de Luciano Narsingh). S'ensuit une victoire 4 buts à 1 contre la Hongrie quatre jours plus tard où Jeremian Lens inscrit un doublé. Les Oranges battent ensuite Andorre trois buts à zéro et la Roumanie quatre buts à un en octobre.

Matchs de préparation

Effectif 
Les milieux de terrain Rafael van der Vaart et Kevin Strootman ne peuvent participer à la Coupe du monde à cause d'une blessure, tout comme le défenseur Gregory van der Wiel.

Qualification

Groupe de qualification 

|}

Buteurs 

But contre son camp :
  Szilárd Devecseri

Préparation et sélection

Joueurs et encadrement 
Voici la liste de joueurs sélectionnés pour disputer les matchs amicaux contre le Japon et la Colombie les 16 et 

Sélections et buts actualisés le .

Compétition

Format et tirage au sort

Premier tour 

Les Pays-Bas font partie du groupe B de la Coupe du monde de football de 2014, avec l'Espagne, le Chili et l'Australie.

Espagne - Pays-Bas

Australie - Pays-Bas

Pays-Bas - Chili

Huitième de finale

Pays-Bas - Mexique

Quart de finale

Pays-Bas - Costa Rica

Demi-finale

Pays-Bas - Argentine

Match pour la troisième place

Brésil - Pays-Bas

Statistiques

Bilan

Notes et références

Annexes 

Pays-Bas
2014
Football aux Pays-Bas en 2014